Гвоздево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гвоздево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Гвоздево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Гвоздево — село в Хасанском районе Приморского края.
 Гвоздево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Гвоздево — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Гвоздево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Гвоздево — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Гвоздево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Гвоздево — село в Валковском районе Харьковской области.